Флаг Арсе́ньевского городского округа Приморского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 июля 2001 года как флаг муниципального образования город Арсеньев (после муниципальной реформы — Арсеньевский городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 975.

Флаг города Арсеньева — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом города, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг является, наряду с основным городским символом — гербом — официальным символом.

6 июня 2013 года был подписан муниципальный правовой акт № 41-МПА, которым флаг муниципального образования города Арсеньева утверждён флагом Арсеньевского городского округа.

Описание 
«Флаг города Арсеньева представляет собой лазоревое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре композицию гербового щита».

Геральдическое описание герба города Арсеньева гласит: «В лазоревом поле две зелёные горы, из которых левая выше и увенчана золотой иглой, а поверх правой косвенно справа положена золотая кедровая ветвь; и возникающая из-за гор золотая, заполненная серебром широкая дуга, вверху ограниченная зубцами наподобие стенных со скруглёнными просветами; все фигуры вписаны в круг. В вольной части — герб Приморского края».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением кедра